Als Weltmeisterschaft 2004 oder WM 2004 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 2004 stattgefunden haben:

 Alpine Ski-Juniorenweltmeisterschaft 2004
 Badminton-Juniorenweltmeisterschaft 2004
 Bandy-Weltmeisterschaften
 Bandy-Weltmeisterschaft 2004
 Bandy-Weltmeisterschaft der Damen 2004
 Baseball-Weltmeisterschaft der Frauen 2004
 Beachsoccer-Weltmeisterschaft 2004
 Biathlon-Weltmeisterschaften 2004
 Bob-Weltmeisterschaft 2004
 Crosslauf-Weltmeisterschaften 2004
 Curling-Weltmeisterschaften
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2004
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2004
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2004
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2004
 Cyclocross-Weltmeisterschaften 2004
 Billard
 Karambolage
 Dreiband-Weltmeisterschaft für Nationalmannschaften 2004
 Dreiband-Weltmeisterschaft 2004
 Dreiband-Weltmeisterschaft der Damen 2004
 Englisch Billiards
 English-Billiards-Weltmeisterschaften 2004
 Poolbillard
 WEPF 8-Ball-Weltmeisterschaft 2004 in Blackpool (England)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2004 in Fudschaira (Vereinigte Arabische Emirate)
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2004
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2004 in Taipeh (Taiwan)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Damen 2004 in Rankweil (Österreich)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Junioren 2004 in Adelaide (Australien)
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft der Rollstuhlfahrer 2004
 WPA Artistic-Pool-Weltmeisterschaft 2004
 Russisches Billard
 Freie-Pyramide-Weltmeisterschaft 2004 in Moskau (Russland)
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 2004 in Sheffield (England)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaft 2004 in Veldhoven (Niederlande)
 Amateurweltmeisterschaft der Frauen 2004 in Veldhoven (Niederlande)
 IBSF-Snookerweltmeisterschaften der Senioren 2004 in Veldhoven (Niederlande)
 IBSF U21-Snookerweltmeisterschaft 2004 in Carlow (Irland)
 Eishockey-Weltmeisterschaft 2004
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen 2004
 Eishockey-Weltmeisterschaft der Herren 2004
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U18-Junioren 2004
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2003/04
 Eishockey-Weltmeisterschaft der U20-Junioren 2004/05
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 2004
 Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften
 Eisschnelllauf-Einzelstreckenweltmeisterschaften 2004
 Eisschnelllauf-Mehrkampfweltmeisterschaft 2004
 Eisschnelllauf-Sprintweltmeisterschaft 2004
 Fechtweltmeisterschaften 2004
 Formel-1-Weltmeisterschaft 2004
 Freiwasserweltmeisterschaften 2004
 U-19-Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2004
 Futsal-Weltmeisterschaft 2004
 Grasski-Juniorenweltmeisterschaft 2004
 Halbmarathon-Weltmeisterschaften 2004
 Hallenradsport-Weltmeisterschaften 2004
 Inlinehockey-Weltmeisterschaften
 FIRS Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2004
 IIHF Inlinehockey-Weltmeisterschaft 2004
 Inline-Speedskating-Weltmeisterschaften 2004
 Kanupolo-Weltmeisterschaft 2004
 Kurzbahnweltmeisterschaften 2004
 Leichtathletik-Weltmeisterschaften
 Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 2004
 Leichtathletik-Juniorenweltmeisterschaften 2004
 Weltmeisterschaften im Modernen Fünfkampf 2004
 Motorrad-Weltmeisterschaft 2004
 Mountainbike-Weltmeisterschaften
 Mountainbike-Weltmeisterschaften 2004
 Mountainbike-Marathon-Weltmeisterschaften 2004
 Naturbahnrodel-Juniorenweltmeisterschaft 2004
 Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2004
 Poloweltmeisterschaft 2004
 Rallye-Weltmeisterschaft 2004
 Rennrodel-Weltmeisterschaften 2004
 Ruder-Weltmeisterschaften 2004
 Schachweltmeisterschaften
 Schachweltmeisterschaft 2004
 FIDE-Schachweltmeisterschaft 2004
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 2004
 Shorttrack-Weltmeisterschaften
 Shorttrack-Weltmeisterschaften 2004
 Shorttrack-Teamweltmeisterschaften 2004
 Skeleton-Weltmeisterschaften
 Skeleton-Weltmeisterschaft 2004
 Skeleton-Anschubweltmeisterschaft 2004
 Weltmeisterschaft im Skibergsteigen 2004
 Skiflug-Weltmeisterschaft 2004
 Ski-Orientierungslauf-Weltmeisterschaften 2004
 Snookerweltmeisterschaft 2004
 Snowboard-Juniorenweltmeisterschaften 2004
 Squash-Weltmeisterschaften
 Squash-Weltmeisterschaft 2004
 Squash-Weltmeisterschaft der Frauen 2004
 Squash-Mannschaftsweltmeisterschaft der Frauen 2004
 Superbike-Weltmeisterschaft 2004
 Supersport-Weltmeisterschaft 2004
 Tischtennisweltmeisterschaft 2004
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 2004
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2004
 Unihockey-Weltmeisterschaft 2004
 Wildwasserrennsport-Weltmeisterschaften 2004
 WPA 8-Ball-Weltmeisterschaft 2004
 WPA 9-Ball-Weltmeisterschaft 2004

!
Weltmeisterschaften nach Jahr